Dworzec bezeichnet:

 Dworzec (Biskupiec), Ort in Polen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dworzec, Originaltitel eines Dokumentarfilms von Krzysztof Kieślowski, siehe Der Bahnhof